Бетково (Польща) — село в Польщі, у гміні Чемпінь Косцянського повіту Великопольського воєводства;
 Бетково (Росія) — присілок у Росії, Лузькому районі Ленінградської області.